Vilafermosa, municipi del País Valencià
 Riu de Vilafermosa, riu que neix a Valdelinares, Aragó i que desamboca a Vallat, País Valencià.
 Ducat de Vilafermosa, família noble més important de l'antic Regne d'Aragó.

Vegeu també Villahermosa (desambiguació).